Whitetown steht für:
 Whitetown (Arkansas), Ort in Montgomery County (Arkansas), Arkansas
 Whitetown (North Carolina), Ort in Caswell County, North Carolina
 Whitetown (South Carolina), Ort in McCormick County, South Carolina

Siehe auch:
 White Town